Білоус (біловус) — рослина

Білоу́с — українське прізвище.

Відомі носії

А 
 Білоус Анатолій Анатолійович (1979—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув у бою з окупантами під Трьохізбенкою.
 Білоус Анатолій Васильович (1938, Маріуполь) — український письменник, публіцист, літературознавець.
 Білоус Анатолій Григорович (1951, Грушка) — український хімік, доктор хімічних наук (1991), професор (1997), член-кореспондент НАН України (2000).
 Білоус Анатолій Кононович (1917 — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва, водій. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Білоус Анатолій Панасович (1925 — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва, наладник. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Білоус Андрій Михайлович (1982—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Білоус Андрій Федорович ( 1976) — український театральний режисер, театральний педагог, актор. Заслужений діяч мистецтв України.
 Білоус Антон Андрійович (1892—1955) — український видавець на еміграції, лікар Армії УНР під час Української революції.
 Білоус Аполлон Максимович (1929–1999) — український кріобіолог, член-кореспондент НАН України (1988).
 Білоус Артур Олександрович (1968, Київ) — український політолог, народний депутат України (1998—2002).

Б 
 Білоус Богдан Йосипович (1950) — український архітектор. Член НСАУ (1978).
 Білоус Борис Григорович (1948) — український футболіст.
 Василь Білоус (1988—2021) — молдовський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.

В 
 Білоус Валерій Миколайович (1986—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білоус Василь Іванович (1925) — український лісознавець, селекціонер, доктор сільськогосподарських наук (1981), професор (1985), заслужений діяч науки і техніки України (1996).
 Білоус Василь Михайлович (1955) — український майстер декоративно-ужиткового мистецтва.
 Білоус Віктор Васильович — заслужений працівник сільського господарства України
 Білоус Віталій Арсентійович (1944) — український матеріалознавець, доктор технічних наук (2002).
 Білоус Віталій Васильович — капітан Служби безпеки України, кавалер ордена «За мужність».
 Білоус Віталій Григорович (1971—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Білоус Віталій Михайлович (24 грудня 1935 р., Одеса) — фізик-оптик. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік, засновник Академії наук вищої школи України. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки.
 Білоус Віталій Михайлович — український скульптор, заслужений художник України (2001).
 В.М.Білоус — професор кафедри психології Таврійського НУ (1930-ті роки)
 Білоус Володимир Васильович ( 1947) — український геодезист, фотограмметрист, доцент Київського національного університету.
 Білоус Володимир Іванович (1948—2003) — скульптор, заслужений художник України.
 Білоус В'ячеслав Олександрович (1953) — полковник запасу, голова Спілки офіцерів України. Державний службовець 1-го рангу.

Г 
 Білоус Григорій Павлович (1940—2011) — український поет. Заслужений працівник культури України.

Д 
 Білоус Дмитро Григорович (1920, Курмани — 2004, Київ) — український поет, перекладач, педагог.
 Білоус Дмитро Іванович (1961—2021) — радянський та український футболіст, півзахисник, нападник.
 Білоус Дмитро Максимович (1941—2010) — український диригент; заслужений артист України.
 Білоус Дмитро Павлович (1907? — ?) — український радянський діяч, токар. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.

І 
 Білоус Ігор Олегович (* 1978) — глава Державної податкової служби з березня 2014 року по 24 лютого 2015.

К 
 Білоус Кирило Герасимович (1925—1997) — повний кавалер ордена Слави.

Л 
 Білоус Любомир Дмитрович ( 1995) — український футболіст.
 Білоус Людмила Федорівна ( 1973) — український географ-геоеколог, доцент Київського національного університету.

М 
 Білоус Мечислав Дмитрович (1924 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспів. Депутат Верховної Ради УРСР 6—8-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Білоус Михайло Іванович (24 жовтня 1838 — 8 березня 1913) — укр. видавець, громадсько-політичний і культурно-освітній діяч.

Н 
 Білоус Надія Хрисанфівна (* 1917) — український геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Білоус Наталія Валентинівна (* 1967) — український фахівець у галузі програмної інженерії, кандидат технічних наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Білоус Наталія Олексіївна (* 1972) — українська історикиня.
 Білоус Нестор (1889–1972) — колгоспний сторож з Харківщини, автор щоденника про події Голодомору.

О 
 Білоус Оксана Олексіївна (1965, Київ) — майстриня писанкарства, заслужений майстер народної творчості України (1999).
 Білоус Олександр Васильович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білоус Олександр Вячеславович (* 1981) — заслужений юрист України (2019).
 Білоус Олександр Миколайович (* 1955) — кандидат філологічних наук, професор, відмінник освіти; заслужений працівник освіти України.
 Білоус Олександр Севаст'янович (1966—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білоус Орест Теофільович (14 лютого 1943) — художник, член національної Спілки Художників України.

П 
 Білоус Павло Віталійович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Білоус Павло Леонідович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Білоус Петро Васильович (1953) — український літературознавець, фольклорист, поет, доктор філологічних наук (1998).

Р 
 Білоус Руслан Олександрович (? — 2022) — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

С 
 Білоус Сергій Степанович (1974—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Т 
 Білоус Теодор Іванович (27 липня 1827 − 15 лютого 1892) — український громадський, культурно-освітній діяч, педагог, директор гімназії.

Подвійні прізвища 
 Білоус-Савченко Володимир Іванович (? — ?) — старшина Дієвої армії УНР.

Річки 
 Білоус — річка в Чернігівській області, права притока Десни.

Див. також 
 Білоуси — село у Вітебській області Верхньодвінського району Волинецької сільської ради (Білорусь).
 Білоусенко
 Білоусове
 Білоусько
 Білоусівка
 Бєлоусов
 Новий Білоус
 Старий Білоус

Примітки 

Українські прізвища